Светска лига у ватерполу за жене 2012. је девето издање светске лиге у организацији ФИНЕ. Завршни турнир је одржан у Чангшуу у Кини од 29. маја. до 3. јуна 2012.

Титулу је и ове године успела да одбрани женска ватерполо репрезентација САД победом над Аустралијом од 6:4 у финалу.

Квалификације

Америка

Азија/Океанија

Европа

Група А

Група Б

Завршни турнир

Група А

Група Б

Четвртфинале

Полуфинале од 5-8 места

Полуфинале

Финалне утакмице

Утакмица за 7. место

Утакмица за 5. место

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Спољашње везе 
 ФИНА

Светска лига у ватерполу за жене
Ватерполо у Кини
Ватерполо у 2012.